Sant'Andrea kan syfta på:

 Sant'Andrea, Mantua – en konkatedral och mindre basilika i Mantua

Geografi

Italien 

 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Sant'Andrea del Garigliano, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone,